Front Popular Ivorià, partit polític de Costa d'Ivori
 Interferòmetre de Fabry-Pérot (del seu nom en anglès Fabry-Pérot Interferometer), interferòmetre usat com a filtre dicroic
 Fibrosi pulmonar idiopàtica, fibrosi pulmonar de causa desconeguda